Gent-Wevelgem 2018 var den 80. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem. Det var det 11. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 25. marts 2018. Løbet blev vundet af slovakiske Peter Sagan fra  for tredje gang i karrieren.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Magnus Cort kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Mads Pedersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI World Tour 2018